Mormântul Celor Fără de Mormânt este un monument memorial din satul Ballaciu, inaugurat în 1996

Istoric 

În 1992, ieromonahul Adrian Făgețeanu, fost deținut politic a avut inițiativa refacerii mãnãstirii Balaciu, desființată în perioada  comunistă și transformată în Gospodărie Agricolă de Stat. Între mânăstirea refăcută și ruinele fostei cetăți dacice Helis, de pe  Piscul Crăsanilor, Făgețeanu a  prevăzut realizarea unui memorial dedicat tuturor eroilor români ale căror  morminte nu sunt cunoscute. 

Realitazarea proiectului, cunoscut sub denumirea ”Mormântul Celor Fără de Mormânt”, a fost coordonată de arhitectul Nicolae Goga, fiind proiectat de arhitectul Anghel Marcu și executat sub coordonarea tehnică a doctor inginer Constantin Iulian. .
Execuția monumentului a început la 26 iulie 1992.  Monumentul a fost executat în cea mai mare parte prin munca voluntară a unor foști deținuți sub egida  Asociației Foștilor Deținuți Politici din România (AFDPR), precum și a unor tineri mobilizați de  Asociației Studenților Creștini-Ortodocși din România (ASCOR). Monumentul a fost sfințit în ziua de Înălțarea Domnului (Ziua Eroilor) din 1996. 
Monumentul este conceput ca un imens platou circular de beton cu diametrul de 20 m, pe marginea cãruia sunt amplasate scaune de priveghere, tot din beton, aidoma sactuarelor dacice de la Sarmisegetusa.  Din lipsa fondurilor nu s-a mai putut realiza acoperirea cu travertin sau marmură În centrul acestui disc urias se aflã un sarcofag Pe disc, în dreptul capătului sarcofagului, a fost ridicată o cruce de marmură de 3 metri înălțime. O micã portiune circularã în jurul sarcofagului adãposteste pământ din locuri unde au avut loc bãtãlii sau morti martirice ale eroilor neamului românesc: Sarmisegetusa, Podul Înalt, Rãzboieni, Cãlugãreni, Jilava, Aiud, Canalul Dunăre-Marea Neagră și altele.

Referințe 

Aâdrian Fâgețeanu - Viața Mea. Mărturia Mea – Editura Areopag, 2011
 Monumente în județul Ialomița